Balthasar Münter er navnet på flere personer:

 Balthasar Münter (1735-1793) (1735-1793) – dansk præst
 Balthasar Münter (Holmens provst) (1794-1867) – dansk præst, sønnesøn af den foregående
 Balthasar Münter (søofficer) (1837-1932) – dansk søofficer og kammerherre, oldebarn af den førstnævnte (Alexander Herman Jacob Balthasar Münter)